

Anno 
 167 o 167 a.C.

Codici 
 167  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Bulach Observatory in Svizzera

Matematica 
 167 – numero

Diritto italiano
 Zona 167 – legge della Costituzione Italiana contenente disposizioni sulle aree destinate all'edilizia residenziale popolare

Quartieri
 167 – quartiere di Lucera 
 167 – nome che assunsero alcune costruzioni che poi presero il nome di Vele nel quartiere napoletano di Scampia

 167 - Quartiere Popolare di Pomezia